Konferencja – spotkanie ludzi w celu omówienia konkretnego zagadnienia.

Spośród wielu rodzajów konferencji można wyróżnić:
 polityczną – przykładowe ważne historycznie konferencje polityczne:
 konferencja poczdamska
 konferencja teherańska 
 konferencja jałtańska
 naukową
 biznesową
 online
 prasową

Zobacz też 
 konferencja episkopatu
 konferencja (grusza)

Zgromadzenia